Municipio de Gladstone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gladstone (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Gladstone (condado de Henderson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henderson.